
Det tyska efternamnet Ortner, Orthner:
 Andreas Ortner (född 1975, Bad Reichenhall), en tysk tävlingscyklist
 Anton Ortner
 Benjamin Ortner (född 1983, Innsbruck), en österrikisk basketspelare
 Christian Ortner
 Claudia Bandion-Ortner
 Ernst Ortner (1914–1945), en österrikisk motståndsfighter
 Erwin Ortner (född 1947), en österrikisk körledare och dirigent
 Franz Ortner (1922–1988), en österrikiska journalist
 Gerhard Ortner (född 1933), en österrikisk bankdirektör
 Gustav Ortner (född 1935), en österrikisk diplomat
 Helmut Ortner (född 1950), en tysk journalist och författare
 Hermann Heinz Ortner (1895–1956), en österrikisk skådespelare, regissör och dramatiker
 Jakob Ortner (1879–1959), en österrikisk gitarrist, lutenist, kompositör och pedagog
 Johannes Ortner
 Josef Ortner (1925–1988), en österrikisk politiker (SPÖ) 
 Laurids Ortner (född 1941), en österrikisk arkitekt och universitetslärare
 Manfred Ortner
 Matthias Ortner (1877–1960), en österrikisk militärkaplan och pastor
 Melanie Ortner (född 1981), en österrikisk skådespelerska 
 Norbert Ortner von Rodenstätt (1865, Linz 1935, Salzburg), en österrikisk läkare
 Oliver Ortner (född 1968), en österrikisk journalist
 Peter Ortner (född 1937), en österrikisk politiker(FPÖ)
 Reinhold Ortner (född 1930), en tysk pedagog
 Rudolf Ortner (1912–1997), en tysk arkitekt, målare och fotograf
 Sherry (Beth) Ortner (född 1941), en amerikansk antropolog
 Thomas Ortner (1948–2013), en österrikiska journalist
 Wolfram Ortner (född 1960), en alpin skidåkare

Se även 
 Orthner
 Ordner
 Artner
 Artmann

Tyska efternamn